Antraciet (materiaal) - een soort kolen
Antraciet (kleur) - een soort grijs
Antraciet (stripfiguur) - een stripfiguur uit de reeks "Chlorophyl" van striptekenaar "Raymond Macherot".